Чемпионат Таджикистана по футболу 2011 () — 20-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2011 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2011 на сайте soccerway.com 

2011
Таджикистан
2011 год в Таджикистане